Мезйокйовешд — місто в Угорщині.
 Мезйокйовешд (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.
 «Мезйокйовешд Вароші» — стадіон в Угорщині.

Багатозначні терміни